linie metra:
 U7 w Berlinie
 7 w Paryżu